UEFA Champions League 1997-98 var den 43. udgave af UEFA's fornemmeste klubturnering og den sjette siden rebradingen til UEFA Champions League. Turneringen blev vundet af Real Madrid for første gang i 32 år, da de slog Juventus med 1-0 i finalen, en finale der var tabernes tredje finale i træk. Dette var også starten på tre sejre på fem sæsoner for den spanske giganter.

Denne sæson var den første til at have seks grupper, i modsætning til fire i den foregående turnering, hvilket betød, at kun to gruppe-andenpladser kvalificerede sig til kvartfinalen, i modsætning til alle de næstebedste hold året før. Det var også den første til at have to kvalifikationsrunder i stedet for bare én. Efter tre år hvor de mindre nationers mestre havde deltaget i UEFA Cuppen, vendte de nu tilbage til Champions League.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 

|}

Anden kvalifikationsrunde 

|}

Gruppespil 
 
De 6 gruppevindere + de 2 bedste toere (markeret med grøn) gik videre til kvartfinalerne.

Gruppe A 

|valign="top"|

|}

Gruppe B 

|valign="top"|

|}

Gruppe C 

|valign="top"|

|}

Gruppe D 

|valign="top"|

|}

Gruppe E 

|valign="top"|

|}

Gruppe F 

|valign="top"|

|}

Rankering af andenpladser

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale

Statistik

Topmålscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 1997–98 (uden kvalifikationsrunderne) er som følger:

Kilde:

Se også 
 UEFA Champions League finalen 1998
 UEFA Cup 1997-98

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside

Referencer